Les épreuves de curling aux Jeux olympiques de la jeunesse d'hiver de 2012 ont lieu au Innsbruck Exhibition Centre, à Innsbruck en Autriche, du 14 au 22 janvier 2012. La compétition par équipes mixtes a lieu du 14 au 18 janvier tandis que le tournoi de doubles mixtes a lieu du 20 au 22 janvier.

Médailles

Tableau des médailles

Épreuves

Format de jeu 
Lors des Jeux olympiques de la jeunesse d'hiver de 2012, il y a deux tournois avec des médailles à la clé ; un tournoi d'équipes mixtes et un tournoi de doubles mixtes par CNO.

Équipes mixtes 
Les équipes du tournoi d'équipes mixtes sont constitués de deux hommes et deux femmes du même CNO/pays. 

Les seize équipes qualifiées sont en compétition dans deux divisions de poules. Les quatre meilleures équipes de chaque groupe se qualifient en quarts de finale, où les équipes jouent un tournoi à élimination directe pour déterminer le vainqueur.

Doubles mixtes par CNO 
Les équipes de doubles mixtes par CNO sont constituées d'un homme et d'une femme de CNO différents. Le but de cette épreuve est d'encourager le sentiment de communauté internationale. 

La compétition de doubles mixtes a lieu après le tournoi d'équipes mixtes; les mêmes athlètes participant dans les deux épreuves. Les équipes de doubles mixtes sont sélectionnées par le comité d'organisation à partir du classement final du tournoi d'équipes mixtes. Les 32 équipes qui en résultent jouent un tournoi à élimination directe pour déterminer le vainqueur.

Qualification 
Pour se qualifier, les pays ont remporté des points au challenge européen de curling junior, aux championnats du Pacifique de curling junior et des championnats du monde junior de curling 2011. Le CNO détermine ensuite la composition de l'équipe mixte, qui est composée de deux curleurs hommes et femmes juniors.

Qualifiés

Points de qualification 
Les équipes qualifiées sont en gras

Notes
 Les équipes d'Amérique du Nord et du Sud sont qualifiés automatiquement en vertu de leur affiliation à la Fédération mondiale de curling car le nombre de places qualificatives est égal au nombre de nations affiliées avec la WCF
Les équipes d'Asie sont qualifiés tant que pas plus que trois nations affiliées dans la région choisissent de participer.
 Le Brésil a décliné l'invitation pour les Jeux olympiques de la jeunesse d'hiver. L'Italie a donc été invitée à remplacer le Brésil grâce à son rang dans le classement mondial du curling.
 La Finlande se retire de l'épreuve des JOJ d'hiver et c'est donc l'Estonie, qui a accepté une invitation pour remplacer la Finlande, invitation obtenue grâce à la place de l'Estonie dans le classement de qualification.

Résultats

Équipes mixtes

Équipes 
Les équipes sont les suivantes:

Groupe rouge

Groupe bleu

Classement du tour principal

Résultats du tour principal 
Toutes les heures des matches sont en heure normale d'Europe centrale (UTC+1).

Groupe rouge

Samedi 14 janvier 
À cause d'un problème électrique qui a affecté la glace pour le curling, le match 1 du groupe rouge a été reporté au mardi 17 janvier à 16 h.

Match 2
16 h 00

Dimanche 15 janvier 
Match 3
9 h 00

Match 4
16 h 00

Lundi 16 janvier 
Match 5
9 h 00

Match 6
16 h 00

Mardi 17 janvier 
Match 7
9 h 00

Match 1
16 h 00

Groupe bleu

Samedi 14 janvier 

Match 1
12 h 30

Match 2
19 h 30

Dimanche 15 janvier 

Match 3
12 h 30

Match 4
19 h 30

Lundi 16 janvier 

Match 5
12 h 30

Match 6
19 h 30

Mardi 17 janvier 
Match 7
12 h 30

Tie-break 
Mardi 17 janvier, 19 h 30

Phase finale

Quart de finale 
Mercredi 18 janvier, 9 h 00

Demi-finales 
Mercredi 18 janvier, 13 h 00

Match pour la médaille de bronze 
Mercredi 18 janvier, 17 h 00

Finale 
Mercredi 18 janvier, 17 h 00

Doubles mixtes

Équipes 
Les équipes sont composées d'athlètes qui ont participé au tournoi d'équipes mixtes avec un homme et une femme de CNO différents par équipe. Les équipes ont été sélectionnées par le comité d'organisation qui s'est appuyé sur le classement final de la compétition par équipes mixtes de façon à équilibrer les équipes, le 19 janvier. Les joueurs se sont vus attribuer du temps pour s'entraîner ensemble.

Les équipes sont les suivantes:

Résultats du tournoi

Phase finale

Première partie

Seconde partie

Résultats par match 
Toutes les heures des matchs sont en heure normale d'Europe centrale (UTC+1).

de finale

Match 1 
Vendredi 20 janvier, 9 h 00

Match 2 
Vendredi 20 janvier, 12 h 30

Dropkin et Verenich font un score parfait de 6 points dans la dernière manche, il s'agit de la première fois dans les JOJ qu'une manche parfaite de curling est marqué.

Match 3 
Vendredi 20 janvier, 16 h 00

Match 4 
Vendredi 20 janvier, 19 h 30

de finale

Match 1 
Samedi 21 janvier, 9 h 00

Match 2 
Samedi 21 janvier, 13 h 00

Quart de finale 

Samedi 21 janvier, 17 h 00

Demi-finale 
Sunday, January 22, 9:00

Match pour la médaille de bronze 
Dimanche 22 janvier, 13 h 00

Finale 
Dimanche 22 janvier, 13 h 00

Références

Liens externes 
 // Site officiel des JOJ d'hiver de 2012 
 Page sur les JOJ d'hiver sur le site de la fédération mondiale de curling

Compétition de curling
Épreuve aux Jeux olympiques de la jeunesse d'hiver de 2012
Curling aux Jeux olympiques de la jeunesse d'hiver